Vingt-Octobre ou XX-Octobre ou 20-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun nom de voie ou place contenant cette date sous une graphie en français, n'a été recensé à ce stade.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies en langue étrangère 

Cependant des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 20 de Octubre ou Veinte de Octubre
 Argentine : événement non connu
 (Calle) 20 de Octubre, à Lanús dans la province de Buenos Aires.
 Bolivie : pour commémorer la fondation de la ville le  :
 Avenida 20 de Octubre, à La Paz dans le département de La Paz.
Mexique : événement non connu
 (Calle) 20 de Octubre, à Monterrey dans l'État du Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20